Morgenthau:
 Henry Morgenthau
 Hans Joachim Morgenthau
 Plan Morgenthau
 Henry Morgenthau Senior
 Raport Morgenthaua